Chongwe steht für:

 Chongwe (Sambia), Stadt in der Provinz Lusaka, Sambia
 Chongwe (Distrikt), Distrikt in der Provinz Lusaka, Sambia
 Chongwe (Fluss), Nebenfluss des Sambesi im Osten Sambias